Die UK Championship 1987 war ein Snookerturnier, das vom 13. bis 29. November 1987 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Der Engländer Steve Davis gewann zum vierten Mal in Folge das Turnier, eine einmalige Serie bei der UK Championship. Er besiegte Jimmy White mit 16:14.

Willie Thorne gelang in seinem Auftaktmatch im Hauptturnier gegen Tommy Murphy das  erste Maximum Break in der Turniergeschichte. Es war das einzige offizielle 147er-Break seiner Karriere und erst das vierte anerkannte Maximum im Profisnooker. Im Gegensatz zu diesem waren die drei vorhergehenden für das Fernsehen aufgezeichnet worden.

Preisgeld 
10.000 £ bekam der Sieger des Turniers mehr als im Vorjahr. Knapp 55.000 £ mehr als 1986 wurden insgesamt ausgeschüttet.

Qualifikation 
Bei der diesjährigen UK-Meisterschaft traten 119 Spieler an, nach drei Qualifikationsrunden standen die 32 Teilnehmer des Hauptturniers fest.

Hauptturnier 
Ab 13. November traten 16 gesetzte Spieler und 16 Qualifikanten zum Hauptturnier an.

Century-Breaks 
Im Hauptturnier wurden insgesamt 19 Century-Breaks erzielt. Das erste Maximum Break der Turniergeschichte erzielte Willie Thorne. Die meisten Breaks von 100 Punkten oder mehr erzielte Steve Davis, alle fünf gelangen ihm im Finale.

Quellen 

1987
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in Preston